Kržišče (Cerknica), een plaats in Slovenië in de gemeente Cerknica
 Kržišče (Krško), een plaats in Slovenië in de gemeente Krško
 Kržišče pri Čatežu, een plaats in Slovenië in de gemeente Litija